AJS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abreojos (Messico)
AJS – casa motociclistica britannica